El Museu Martorell és un edifici amb elements historicistes i eclèctics del parc de la Ciutadella de Barcelona. L'edifici, inaugurat al 1882, va ser la primera seu del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, primerament sota el nom de «Museo Martorell de Arqueología y Ciencias Naturales». També va ser el primer edifici construït a Barcelona amb la finalitat de ser un museu públic. Finalment el Museu de Ciències Naturals de Barcelona el va emprar com a museu de geologia durant la major part de la seva història, del 1924 al 2010, i per això se l'ha conegut amb els noms de «Museu de Geologia» o «Museu Martorell de Geologia». El Museu Martorell va tancar al 2010 per fer reformes i el Museu de Ciències Naturals de Barcelona encara no li ha atribuït una nova funció, però tot i així el considera oficialment com la seva seu històrica.

Edifici 
El Museu Martorell es troba dins del Parc de la Ciutadella, entre l'Umbracle i l'Hivernacle. És un edifici exempt constituït per tres cossos rectangulars, el central més curt que els laterals. Té una superfície de 1.100 m2 aproximadament.

El cos central, que es correspon amb el vestíbul, oficines i biblioteca, està format per un pòrtic amb 4 columnes dòriques de pedra de Montjuïc que aguanten un entaulament amb frontó triangular, que es recolza sobre cartel·les. El timpà està decorat amb un relleu on es veu l'escut de Barcelona al centre envoltat d'element vegetals. A ambdós costats del pòrtic hi ha adossades dues lapides que commemoren la inauguració del museu i dues escultures dedicades als naturalistes Jaume Salvador i Pedrol i Félix de Azara.

Els cossos laterals són dues naus molt allargades amb teulada a doble vessant. Els murs estan decorats amb pilastres que es distribueixen seguint un ritme regular; aquestes en comptes de capitell tenen una palmeta en relleu i aguanten un fris llis. Entre les pilastres s'obren finestres rectangulars amb la llinda aguantada per pilars amb el capitell decorat amb un relleu geomètric. El fris està decorat únicament amb petites pilastres que són la continuació de les inferiors, decorades amb un relleu. Per sobre hi ha una cornisa on es recolza un mur llis amb la continuació de les pilastres coronades amb palmetes. A l'interior són espais oberts amb un pas elevat perimetral.

La façana posterior és similar a la principal però el pòrtic es substituït per quatre pilastres, amb una escalinata al centre que mena a la porta, i el frontó triangular per un d'esglaonat sense decoració.

Història 
El 9 de novembre de 1878 va morir Francesc Martorell i Peña i va llegar a l'Ajuntament de Barcelona la seva col·lecció de ciències naturals i d'arqueologia, juntament amb la seva biblioteca i recursos econòmics per la construcció d'un museu. L'encarregat de fer el projecte va ser Antoni Rovira i Trias, malgrat hi havia un projecte previ, del 1874, de Josep Fontseré i Mestre que va ser rebutjat per l'Ajuntament en el marc dels contenciosos d'aquest amb els arquitectes titulats. L'edifici va ser moblat cap al 1882-1883 i les estàtues de la façana són obre de Eduard Alentorn fetes entre 1882 i 1887. Va ser el primer edifici de Barcelona construït expressament per ser un museu.

El 25 de setembre de 1882 el museu va ser inaugurat per l'alcalde Rius i Taulet, inicialment com a museu d'arqueologia i ciències naturals. Al 1891es va traslladar a altre edifici la col·lecció arqueològica i, a partir de 1924, va passar a ser un museu de geologia exclusivament, ja que la col·lecció de zoologia i botànica es va col·locar en el castell dels tres dragons. Al llarg dels anys la col·lecció de geologia s'ha anat incrementant amb l'adquisició i llegat de noves peces.

Entre els anys 2010 i 2011 es va fer una reorganització dels museus de ciències naturals. Aquest edifici passà a ser la seu històrica del Museu de Ciències Naturals de Barcelona i actualment està temporalment tancat, ja que s'està treballant en una nova exposició permanent anomenada "Una història no tan natural: Els públics i les ciències naturals, dels gabinets als museus".

Museu 
El museu es va crear gràcies al llegat de Francesc Martorell i Peña (1822-1878), consistent en les seves col·leccions de ciències naturals i d'arqueologia, la seva biblioteca i recursos econòmics per construir el museu. Francesc Martorell va morir el 9 de novembre de 1878 i el seu llegat va ser llegit en sessió pública el 22 de novembre d'aquell any. El 17 de desembre del mateix any l'Ajuntament acceptà el compromís per construir l'edifici del museu, amb un pressupost de 160.337,58 pessetes. L'edifici del museu, projectat i construït entre 1878 i 1882, va ser obra d'Antoni Rovira i Trias.

El museu va ser inaugurat el 25 de setembre de 1882 per l'alcalde Rius i Taulet, inicialment com a museu d'arqueologia i ciències naturals, amb el nom de Museo Martorell de Arqueología y Ciencias Naturales. Fou el bressol dels museus municipals de zoologia, geologia i botànica i l'origen del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. El museu va ser un dels edificis que formaren part de l'Exposició Universal de Barcelona de 1888 i va formar part d'un programa que va fer del parc de la Ciutadella un espai dedicat a les ciències naturals, impulsat per l'Ajuntament de Barcelona i posteriorment per la Mancomunitat de Catalunya.

El primer director del museu va ser Manuel Martorell i Peña, que va morir el 1890 i va ser substituït per Artur Bofill i Poch. A partir de 1891 el museu es va dedicar exclusivament a les ciències naturals, ja que es van traslladar a altres edificis les col·leccions arqueològiques i aquell mateix any es va adquirir la col·lecció Baron de paleontologia, que incorporava 12.000 peces de tot Europa. Abans d'acabar el  van ingressar al museu diverses col·leccions per donació, com les procedents de l'Exposició Universal de 1888, la de sals de Cardona i les col·leccions Antiga i Saura.

A inicis del segle XX es va iniciar la col·lecció i exposició a l'aire lliure de grans blocs de roques al parc de la Ciutadella, fet que va coincidir amb la creació de la Junta de Ciències Naturals de l'Ajuntament (1906). En aquesta junta hi eren presents Jaume Almera i Comas, Artur Bofill i Poch i Norbert Font i Sagué.

A partir de 1924 el museu va passar a ser el Museu de Geologia de la ciutat, custodiant exclusivament les col·leccions de geologia. A partir d'aquell moment realitzà nombroses activitats relacionades amb la mineralogia, la paleontologia, la petrologia i la geologia en general.

L'11 de desembre de 2003 es va inaugurar al museu l'exposició "El Museu Martorell, 125 anys de ciències naturals (1878–2003)". Amb la reorganització realitzada els anys 2010 i 2011, el Museu Martorell passà a ser la seu històrica del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, acollint l'exposició permanent Una història no tan natural: Els públics i les ciències naturals, dels gabinets als museus.

Directors del museu 
 1882-1887 Manuel Martorell i Peña
 1887-1920 Artur Bofill i Poch
 1966-1985 Alfredo San Miguel Arribas
 ?-2005 Alícia Masriera
 Oriol Balaguer
 Anna Omedes
 2022-actual Carles Lalueza Fox

Galeria d'imatges

Referències

Enllaços externs 

 
 Pàgina del Museu Martorell, a la web de l'Ajuntament de Barcelona 
 Guia temàtica Biblioteca ETSAB: Museu Martorell de Geologia

Organitzacions geològiques
Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Patrimoni monumental de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
Parc de la Ciutadella
Geologia de Catalunya
Edificis historicistes de Barcelona
Edificis eclèctics de Barcelona